Вегера Геннадій Петрович (1980—2018) — солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Вегера Світлана Анатоліївна (1947—2015) — українська діячка, радниця Президента України, керівниця Головної служби соціальної політики Секретаріату Президента України. Член ЦК КПУ у 1990—1991 р.